John Jervis peut faire référence à :

John Jervis (1735-1823), amiral de la Royal Navy et Member of Parliament du Royaume-Uni 
Sir John Jervis (1802-1856), homme politique britannique, solliciteur général, procureur général et conseiller privé
John Jervis (1826-?), membre du parlement pour Horsham
John B. Jervis (1795-1885), ingénieur civil américain

Voir aussi
John Jarvis